Tvärtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tvärtjärnet, sjö i Bengtsfors kommun, 
Tvärtjärnarna, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (25 ha)
Tvärtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (8,39 ha)
Väster-Tvärtjärnen, sjö i Sollefteå kommun,  (2,2 ha)
Öster-Tvärtjärnen, sjö i Sollefteå kommun,  (6,12 ha)
Tvärtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (23,6 ha)
Tvärtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (8,64 ha)
Tvärtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 
Tvärtjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn